Lors de la saison 2009-2010 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs de la saison régulière 

Championnat : Pro B

Entraîneurs :  Noam Rudman, Aymeric Delsarthe et Hugues Occansey 
Assistant :  Aymeric Delsarthe, Yannick Stephan et Abdoulaye Badiane

Notes et références 
 LNB

Liens externes 
   Site officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest